LSWR T1 class — тип пригородного пассажирского танк-паровоза с осевой формулой 0-2-2, разработанный Уильямом Адамсом для Лондонской и Юго-Западной железной дороги.

Паровозы построены в 1888—1896 годах на заводе LSWR у  в количестве 50 штук и получили на дороге номера 1-20, 61-80 и 358—367, используя, как было принято, номера старых локомотивов, списанных или переведённых в дубликаты. T1 class проработал без существенных потерь до 1930-х годов, списание его было назначено на 1940-й, но Вторая мировая война привела к тому, что около восьми паровозов продолжили службу и перешли к British Railways. Последний паровоз этого типа (№ 30007) списан в мае 1951 года.

Ни один комплектный экземпляр паровоза T1 не сохранился, только котёл с дымовой коробкой был обнаружен в 1980-х годах на одной из фабрик в Эссексе. Он был использован для постройки реплики паровоза, и, выработав ресурс, с сентября 2004 года хранится на исторической железной дороге .

Источники 

 

Паровозы LSWR
Паровозы типа 0-2-2
Паровозы У. Адамса